Rheinbahnhof ist der Name für mehrere Bahnhöfe in der Nähe des Flusses Rhein:
 Wiesbaden Rheinbahnhof, von 1856 bis 1906 Ausgangspunkt der Nassauischen Rheinbahn in Wiesbaden
 Koblenz Rheinbahnhof, Vorgänger des Hauptbahnhofs in Koblenz
 Rheinbahnhof Biebrich, ehemaliger Hafenbahnhof des Wiesbadener Stadtteils Biebrich
 den ehemaligen Bahnhof im Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim an der Bahnstrecke Frei-Weinheim–Jugenheim-Partenheim
 Speyer: ehemaliger Bahnhof an der Bahnstrecke Heidelberg–Speyer